Чемпионат Франции по футболу — многозначный термин. Возможные значения:

 Чемпионат Франции по футболу (Лига 1) — высший дивизион чемпионата Франции.
 Чемпионат Франции по футболу (Лига 2) — второй дивизион чемпионата Франции.
 Чемпионат Франции по футболу (Насьональ) — третий дивизион чемпионата Франции.
 Чемпионат Франции по футболу (Насьональ 2) — четвёртый дивизион чемпионата Франции.
 Чемпионат Франции по футболу (Насьональ 3) — пятый дивизион чемпионата Франции.